Castrelos steht für:

 Castrelos (Bragança), Ort und ehemalige Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Bragança
 Castrelos (Vigo), Pfarrei und Bezirk der nordwestspanischen Stadt Vigo